Чеховцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чеховцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Чеховцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Чеховцы — село в Червоноармейском районе Житомирской области.